Паннония — римская провинция
 Паннония (киностудия) — венгерская киностудия
 Pannonia (мотоцикл) — марка венгерских мотоциклов
 Паннонская равнина — равнина в бассейне среднего течения реки Дунай
 Паннонская марка — пограничная марка в Каролингской империи
 Паннонская Хорватия — средневековое южнославянское княжество с VII по X века, расположенное в низменности примерно между реками Драва и Сава в сегодняшней Хорватии.
 Панония — село в Сербии.
 Pannonia Allstars Ska Orchestra — венгерская ска-группа.
 Паннонское море — мелкое древнее море, которое было некогда расположено в Среднедунайской низменности в Центральной Европе на территории современных Венгрии, Словакии, Сербии, Румынии, Хорватии, Австрии и Украины.
 (1444) Паннония — астероид.

См. также 
 Нижняя Паннония (значения)